Banc d’Arguin steht für:

 Banc d’Arguin (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet in Frankreich
 Nationalpark Banc d’Arguin, einen Nationalpark in Mauretanien